Cimitero Acattolico ist der Name folgender Friedhöfe:

 Protestantischer Friedhof (Rom) (italienisch: Cimitero acattolico, auch Cimitero degli Inglesi oder Cimitero dei protestanti) 
 Cimitero Acattolico (Capri), nicht-römisch-katholischer Friedhof auf Capri